Zátonyi Sándor, dr. (1928) pedagógus (apa)
 Zátonyi Sándor, ifj. (1952) pedagógus (fiú)